

Geografia 
 Nysa – gmina w Polsce, w województwie opolskim, w powiecie nyskim
 Nysa (osiedle Nysa, osiedle Nyskie) – osiedle w Kłodzku

Miejscowości 
 Nysa – miasto w Polsce, w województwie opolskim, w powiecie nyskim
 Nysa (wł. Nysa-Scytopolis) – starożytna nazwa izraelskiego miasta Bet Sze’an

Rzeki 
 Nysa Biedrzychowska,
 Nysa Czarna,
 Nysa Kłodzka, 
 Nysa Łużycka,
 Nysa Mała,
 Nysa Szalona

Kluby sportowe 
 Nysa (Nysa Kłodzko) – polski klub piłkarski z Kłodzka
 Nysa (MKS Nysa Zgorzelec) – polski klub piłkarski ze Zgorzelca
 Stal Nysa – polska męska drużyna siatkarska

Ludzie 
 
 Nysa – księżniczka pontyjska, żona Ariaratesa V
 Nysa – księżniczka syryjska, królowa Pontu, żona Farnakesa I

Mitologia grecka

Transport 
 Nysa (Lądowisko Nysa imienia Janusza Cygańskiego) – lądowisko sanitarne w Nysie
 „Nysa” (MS „Nysa”) – polski drobnicowiec
 Nysa – stacja kolejowa w Nysie
 Nysa (ZSD Nysa) – polski samochód dostawczy

Inne 
 Nysa – planetoida o numerze katalogowym 44
 Nysa – dekanat diecezji opolskiej
 Nysa (Euroregion Nysa, Euroregion Neisse-Nisa-Nysa) – euroregion na styku granic Czech, Niemiec i Polski
 Nysa (Radio Nysa FM) – komercyjna stacja radiowa w Nysie
 nysa – w taksonomii epitet gatunkowy (Amblyscirtes nysa)

Zobacz też 

 Nisa – strona ujednoznaczniająca
 Nysa Motor – przedsiębiorstwo produkcyjne funkcjonujące w latach 2001–2007 w Nysie, wcześniej zakład FSO
 Nyssa – strona ujednoznaczniająca
 rodzina planetoidy Nysa – grupa planetoid
 stacje kolejowe: Nysa Dworzec Mały, Nysa Górna Wieś, Nysa Miasto, Nysa Nowy Świat
 Twierdza Nysa – system fortyfikacji na Śląsku
 Uniwersytet Nysa – zintegrowany program studiów

Przypisy